Bowery Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowery Peak (Idaho)
 Bowery Peak (Montana)